Кордићи могу бити:
 Кордић, презиме

или
 Кордићи (Чајниче), насељено мјесто у општини Чајниче, Република Српска, БиХ
 Кордићи (Бугојно), насељено мјесто у општини Бугојно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ